Дзан има више значења:

 Општина Дзан (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзан (Дзан, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику